8-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1998/99 — турнир Национального молдавского дивизиона, в нем приняли участие 10 клубов. Чемпионом во второй раз подряд и в 7-й в истории стал «Зимбру» из Кишинёва.

Осенний сезон 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Весенний сезон

Чемпионская группа

Группа на выбывание

Результаты матчей

Ссылки 
http://www.rsssf.com/tablesm/mold99.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Молдавии в 1998 году
Спорт в Молдавии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999